Bareyo är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Bareyo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Bareyo är platt norrut, men söderut är den kuperad. Havet är nära Bareyo åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Bareyo. Runt Bareyo är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Santander,  km väster om Bareyo. Omgivningarna runt Bareyo är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Kantabrien